Каневское сельское поселение — муниципальное образование в Каневском районе Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Каневский сельский округ.

Административный центр — станица Каневская.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 5 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Новости Каневской (новости, объявления, справочник)
 Сайт Каневской (новости, объявления, реклама, акции и скидки)
 Станица Каневская — крупнейшее село России
 Каневская телевизионная студия

Сельские поселения Каневского района